Nantes – città della Francia, capoluogo del dipartimento della Loira Atlantica e della regione dei Paesi della Loira
 Nantes – comune del Canada, situato nella provincia del Québec
 Nantes – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Nantes-en-Ratier – comune della Francia del dipartimento dell'Isère della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Football Club de Nantes – società calcistica francese